Suna wo Kamu You ni...Namida (em japonês: 砂を噛むように・・・NAMIDA) é o 18º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo 
EPCE-5385 CD
EPBE-5192 Single V

Canções do CD 
1. Suna wo Kamu You ni... NAMIDA (砂を噛むように・・・NAMIDA; Like Eating Sand... Tears)

2. Happiness (ハピネス)

3. Suna wo Kamu You ni... NAMIDA (Instrumental)(砂を噛むように・・・NAMIDA(Instrumental))

Canções do Single V 
 . Suna wo Kamu You ni... NAMIDA (砂を噛むように・・・NAMIDA)
 . Suna wo Kamu You ni... NAMIDA (Close-up Ver.) (砂を噛むように・・・NAMIDA(Close-up Ver.))
 . Making of (メイキング映像)

Singles de 2006
Aya Matsuura